Жан III:* Жан III (1300—1355) — герцог Брабанта и Лимбурга в 1312—1355 годах.
 Жан III (ум. 1429) — маркграф Намюра с 1418 года.
 Жан III Добрый (1286—1341) — герцог Бретонский из династии Дрё, виконт Лиможский, граф Ричмонд.
 Жан III де Бриенн (ум. 1302) — граф д’Э с 1294, граф де Гин с 1295.
 Жан III де Шалон-Арле (ум. 1418) — сеньор де Витто и де Кюизо, сеньор д’Арле, принц Оранский, сеньор д’Аргёль.
 Жан III д’Альбре (1469—1516) — первый король Наварры из дома Альбре.
 Жан III д’Арманьяк (ок. 1359—1391) — граф де Комменж, граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Родез. См. также 
 Жан I
 Жан II
 Жан IV
 Жан V
 Иоанн III
 Иоганн III
 Иван III
 Ян III